Фрам:

 «Фрам» ( — «вперёд») — корабль, на котором с 1893 по 1912 годы осуществлялись три норвежские экспедиции к Северному и Южному полюсам.
 «Фрам» () — исландский футбольный клуб из Рейкьявика.
 Фрам — пролив в Карском море между полуостровом Таймыр и островом Нансена.
 Фрам — город и округ в западной части департамента Итапуа на юге Парагвая.
 «Фрам» — серия советских и российских космических аппаратов фотонаблюдения.
 Фрам — небольшой марсианский ударный кратер, расположенный на Плато Меридиана.
 Фрам, Нильс (род. 1982) — немецкий музыкант, композитор и продюсер.
 Фрам — восточно-европейская овчарка из художественного фильма Жизнь и приключения четырёх друзей.

В литературе 
 «Фрам» — совместный литературный проект Макса Фрая и издательства «Амфора».
 «„Фрам“ в полярном море» — документальный роман норвежского полярного исследователя Фритьофа Нансена о его плаваниях по арктическим морям (1897).
 «Фрам. Повесть о белом медведе» — роман румынского писателя Чезаре Петреску (1931).

См. также 
 Пролив Фрама — пролив между островом Гренландия и архипелагом Шпицберген.